ERF Medien bezeichnet

 ERF Medien (Deutschland), ehemals Evangeliums-Rundfunk
 ERF Medien Österreich
 ERF Medien (Schweiz)